Fidelis z Como (zm. ok. 308), żołnierz
 Fidelis z Sigmaringen (1578-1622), szwabski zakonnik